Tokuyama (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Yamaguchi: Tokuyama (Yamaguchi) (heute: Shūnan)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Tokuyama (Han)
 ein Dorf in der Präfektur Gifu: Tokuyama (Gifu) (heute: Ibigawa (Gifu))
 eine Talsperre bei diesem Ort: Tokuyama-Talsperre
 ein japanisches Chemieunternehmen: Tokuyama (Unternehmen)

Tokuyama ist der Familienname folgender Personen:
 Masamori Tokuyama (* 1974), nordkoreanischer Boxer